Darche peut désigner :

Patronyme
 Claude Darche (1953-), est une auteur française.
 Hélène Darche, est une actrice française.
 Jacques Darche (1920-1965), est un graphiste français.
 Jean-Philippe Darche (1975-), est un joueur de football américain canadien, frère de Mathieu.
 Jocelyne Darche (1943-), est une actrice française.
 Mathieu Darche (1976-), est un joueur de hockey sur glace canadien, frère de Jean-Philippe.
 Natalis Constant Darche (1856-1947), est un soldat français.

Homonymie de patronyme